Jacques de Larosière
Jean Larosière